Merk steht für:
 Merk (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Merk (Gattung), Pflanzengattung
 Merk (Münze), alte schottische Münze
 Mérk, Stadt in Nordostungarn an der Grenze zu Rumänien

Siehe auch:
 Märk
 Merck
 Merc